Toon Boom Studio est un logiciel pour la réalisation et l'animation en 2D édité par la société canadienne Toon Boom Animation et distribué en France par MediaWorks. Ce logiciel se décompose en une gamme de produits : Express, Studio, Solo, Opus et Harmony. Il s'adresse aux particuliers, aux étudiants mais aussi aux professionnels de l'animation (notamment pour les productions destinées au web ainsi que la TV avec son format HDTV). Il est très répandu dans les studios de cinéma, en Amérique du Nord comme en Europe.

Reprenant les principes de conception des films d'animation traditionnels, Toon Boom Studio permet de superposer différents plans de dessins et des images intermédiaires pour décomposer le mouvement Cut-Out. Les dessins peuvent être importés, par exemple, depuis Photoshop ou Adobe Flash.

Il est aussi possible de visualiser en temps réel le travail effectué sans pour autant avoir terminé en cliquant sur le bouton play de la fonction visualisation.

Tout est mis en œuvre pour bien respecter le style « dessins animés » ; en effet on peut régler la fluidité du mouvement ainsi que la colorisation de chaque image, ce qui nous donne une vraie précision. Il permet également rajouter des bruitages ou un fond sonore.

Toon Boom est un outil de montage qui peut se rapprocher de ce que fait Adobe Systems avec After Effects ou PremierePro mais dans le domaine de l'animation. 

Toon Boom Studio permet de créer du contenu de haute qualité pour internet, lecteurs portables, téléphones portables, TV, TVHD, supportant les principaux formats d’exportation tels que SWF, QuickTime, AVI, DV Stream, et séquence d’images brutes.

Logiciel multimédia
Logiciel propriétaire
Technologie Flash
Logiciel d'animation